18. Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie 2010 odbyły się w dniach od 25 do 28 listopada w Eindhoven (Holandia) pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN - Ligue Européenne de Natation). 

To pierwsze mistrzostwa, które zostały rozegrane w Holandii. Reprezentanci Polski nie startowali.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w sporcie
Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
2010 w Holandii
Sport w Eindhoven